Radio 2 ist der Name folgender Hörfunksender:

 BBC Radio 2, öffentlich-rechtlicher Hörfunksender in Großbritannien
 NPO Radio 2, öffentlich-rechtlicher Hörfunksender in den Niederlanden
 Radio 2 (Flandern), öffentlich-rechtlicher Hörfunksender des VRT in Belgien

Radio 2 (Satellit) ist der Name eines sowjetischen Amateurfunksatelliten